Maman a tort peut désigner :
 Maman a tort, première chanson de Mylène Farmer, sortie en 1984 ;
 Maman a tort, le titre d'une émission sur Radio Campus Paris qui s'intéresse aux questions de genre, à la sexualité, au féminisme et à la contre-culture ; 
 Maman a tort, un roman policier de l'écrivain Michel Bussi, publié en 2015 ; 
 Maman a tort, un film français de Marc Fitoussi, sorti en 2016 ; 
 Maman a tort, une série télévisée policière réalisée par François Velle, d'après l'œuvre de Michel Bussi, diffusée à partir du .

Voir aussi 
 My Mum Is Wrong, la version anglaise de la chanson Maman a tort interprétée par Mylène Farmer.

Notes et références